
Бровки — название населённых пунктов.

Россия 
 Бровки — деревня в Ольгинском районе Приморского края.
 Бровки — хутор в Сальском районе Ростовской области.

Украина 
 Бровки — село в Васильковском районе Днепропетровской области.
 Бровки Первые — село в Андрушёвском районе Житомирской области.
 Бровки Вторые — село в Андрушёвском районе Житомирской области.

Белоруссия 
 Бровки — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Бровки — деревня в Минском районе Минской области.

См. также 
 Бровка